va ser un historiador, i també lector de teologia de l'orde franciscà.

Fou destinat al convent de Girona, on es distingí durant la guerra del Francès com a capità de la setena companyia de la Croada. Feu l'elogi fúnebre del general Álvarez de Castro i escriví una Historia político-crítica militar de la plaza de Gerona (1887), obra que només fou publicada en part.

Referències 

Religiosos barcelonins contemporanis
Morts a Girona
Franciscans catalans del sud contemporanis